Sauroplites scutiger es la única especie conocida del género extinto Sauroplites (gr. “lagarto soldado armado”) de dinosaurio tireóforo anquilosáurido, que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente entre 125 a 112 millones de años, en el Aptiense, en lo que es hoy Asia. Fue encontrado en la provincia de Gansu, China. La especie tipo, Sauroplites scutiger, fue formalmente descrita por Bohlin en 1953, pero es considerada dudosa debido a lo pobre del material, el ilion, costillas y partes de la armadura dermal.

Descripción
Se estima que el sauroplite media alrededor de 6 metros de largo. Los grandes osteodermos centrales de las rosetas son bastante planos y tienen un diámetro de 10 centímetros. Más al frente osteodermos ovalados, con una quilla baja asimétrica, cubren la espalda, con una longitud de hasta 40 centímetros. Osteodermos de treinta centímetros cubren los lados.

Descubrimiento e investigación
En 1930, el paleontólogo sueco Anders Birger Bohlin durante las expediciones sueco-chinas de Sven Hedin descubrió un fósil de anquilosauriano cerca de Tebch en Mongolia Interior. La especie tipo Sauroplites scutiger fue nombrada y descrita por Bohlin en 1953. El nombre genérico se deriva del griego sauros o saura, "lagarto", y hoplites , " hoplita, soldado de a pie armado". El nombre específico es un nuevo latín para "portador del escudo", en referencia a la armadura corporal.

Al principio generalmente aceptado como válido, aunque originalmente no se había proporcionado un diagnóstico, Sauroplites se consideró más tarde un nomen dubium porque se basa en material fragmentario. Algunos creían que en realidad podría ser un espécimen de otro anquilosaurio, Shamosaurus. Sin embargo, en 2014, Victoria Megan Arbor descubrió un claro rasgo único, la autapomorfía, el escudo sacro o pélvico muestra rosetas con un gran osteodermo central rodeado por un solo anillo de escudos más pequeños. Otras especies tienen anillos múltiples o irregulares. Concluyó que Sauroplites era un taxón válido.

A los especímenes no se les dio un número de inventario y hoy están perdidos, aunque algunos moldes están presentes en el Museo Americano de Historia Natural como el espécimen AMNH 2074. Fueron encontrados en una capa del Grupo Zhidan , probablemente datando del Barremiense al Aptiense. El cadáver había sido depositado boca arriba y los huesos habían sido erosionados, aparte de algunas costillas y tal vez un trozo de isquion , dejando partes de la armadura en una posición en gran parte articulada.

Descripción
Bohlin colocó Sauroplites en Ankylosauridae. Sin embargo, Arbor en 2014 consideró posible que fuera un miembro de Nodosauridae en vista de la posesión de un escudo sacro que consiste en rosetas fusionadas que se desconoce inequívocamente en los anquilosáuridos, aunque los restos de nodosáuridos de Asia son raros y polémico. En un análisis cladístico que realizó, Sauroplites se recuperó como un nodosáurido.

Filogenia
En 2018, Rivera-Sylva y sus colegas sugirieron que los Sauroplites pertenecían a un clado de nodosáuridos basales que también contenían Dongyangopelta y Mymoorapelta. Su cladograma se muestra a continuación.

Véase también 
 Taohelong

Referencias

Enlaces externos 
 Sauroplite en la Dinosaur Encyclopaedia de Dino Russ's Lair (en inglés)
 Sauroplite dentro de Ankylosauria en The Thescelsosaurus (en inglés)
 Significado y pronunciación del nombre (en inglés)

Ankylosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia